Bartolomeus Krenck Sr., een personage uit Harry Potter.
Bartolomeus Krenck Jr., een personage uit Harry Potter, de zoon van Bartolomeus Krenck Sr.